Serie B i fotboll 1972/1973 innebar att Genoa, Cesena och Foggia gick till Serie A.

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Noter 

1972 i Italien
1973 i Italien
Fotbollssäsongen 1972/1973
1972/1973